Пуерта дел Запоте има више значења:

 Пуерта дел Запоте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта дел Запоте (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику